Samia o Samía puede referirse a:

  Samía, antigua comedia de Menandro.
  Samia, actriz y comediante mexicana.
  Samia, género de lepidópteros.
 Samia, en la mitología griega, una de las hijas del dios fluvial Meandro.